ABC, američka TV i radio mreža.
 ABC (Australija), australska TV i radio mreža.
 ABC-države, naziv za Argentinu, Brazil i Čile.
 ABC tehnike, hrvatski časopis.
 ABC-otoci (Mali Antili), pojam koji se odnosi na otoke Aruba, Bonaire i Curaçao.
 ABC-otoci (Sjedinjene Američke Države), pojam koji se odnosi na otoke na Aljasci (Admiralty Island, Baranof i Chichagof).
 ABC otoci (Španjolska), pojam koji se odnosi na otoke Alboran, Balearsko otočje i Kanarske otoke.
 ABC (računalni virus), računalni virus koji se aktivira 13. dana u bilo kojem mjesecu.